Buffalo Soldier (leger), soldaten van speciale, geheel uit Afro-Amerikanen bestaande legereenheden van de United States Army
 Buffalo Soldier (nummer), nummer van Bob Marley